Та́лка — многозначный термин:

Топоним 
 Талка (приток Белбажа) — река в Нижегородской области.
 Талка (приток Белой) — река в Архангельской области.
 Талка (приток Елнати) — река в Ивановской области.
 Талка (приток Песи) — река в Новгородской области.
 Талка (приток Уводи) — река в Ивановской области.
 Талка — деревня, Лысьвенский городской округ, Пермский край
 Талка — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

Прочее 
 Талка — парашютная система

См. также 
 Красная Талка
 Талька